peut évoquer :

 Phantasy Star est un jeu vidéo ;
 Phantasy Star est une série de jeux vidéo découlant du jeu éponyme.